Ква́сников, також трапляється транскрипція Ква́сніков () — російське прізвище, утворене від квасник («виробник чи продавець квасу»).
 Квасников Євген Іванович (1906—1995) — радянський мікробіолог, професор.
 Квасников Олександр Іванович (1912—1986) — радянський футболіст.

 Квасніков Сергій Вікторович ( 1960) — радянський і український футболіст.